Morago (Murag in Dialetto piacentino) è una frazione del Comune di Pianello Val Tidone, in Provincia di Piacenza.

Posto tra la Val Tidone e la Val Luretta, l'abitato si sviluppa intorno ad una casa-torre anticamente appartenente ai Marchesi di Morago, ramo dell'antico Consorzio Fontanese, e successivamente passata alla nobile famiglia genovese dei Balbi.

A testimonianza della proprietà ligure del borgo rimane il fregio di un camino all'interno dello stabile, riportante tre barbi disposti orizzontalmente, simbolo della casata genovese.

Bibliografia 

Frazioni di Pianello Val Tidone